The Anniversary peut désigner :

 The Anniversary, film britannique réalisé par Roy Ward Baker, sorti en 1968
 The Anniversary Party, film réalisé par Jennifer Jason Leigh et Alan Cumming, sorti en 2001
 The Anniversary, groupe de rock indépendant américain